Oedura robusta är en ödleart som beskrevs av  George Albert Boulenger 1885. Oedura robusta ingår i släktet Oedura och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
robusta